Bulak kan syfta på:

Geografi

Egypten 
 Boulaq, ett distrikt i Kairo

Indonesien 

 Bulak, Cirebon, by, 
 Bulak, Jatibarang, by, 
 Bulak, Kandanghaur, by, 
 Bulak, Kendal, by, 
 Bulak, Magetan, by, 
 Bulak, Ponorogo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar